Донзнак:

 Донзнак — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. 
 Донзнак — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен, департамент Коррез.